У рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 1982 команди конфедерації КОНМЕБОЛ змагалися за три путівки до фінальної частини чемпіонату світу з футболу 1982. Крім того ще один представник Південної Америки, збірна Аргентини, кваліфікувався до розіграшу Кубка світу автоматично як діючий чемпіон.

За місця на чемпіонаті світу змагалися дев'ять південноамериканських збірних. Турнір проходив в один груповий раунд. Команди-учасниці кваліфікації були поділені на три групи по три команди в кожній. Кожна команда грала із кожним із суперників по дві гри, одній вдома і одній на виїзді. Переможці груп ставали переможцями кваліфікації.

Група 1

 

 

 

 

 

Бразилія кваліфікувалася.

Група 2

 

 

 

 

 

Перу кваліфікувалася.

Група 3

 

 

 

 

 

Чилі кваліфікувалася.

Бомбардири
5 голів

 Зіку

3 голи

 Карлос Арагонес
 Ернан Даріо Еррера

2 голи

 Сократеш
 Тіта
 Карлос Касселі

 Патрісіо Яньєс
 Гільєрмо Ла Роса
 Хуліо Сесар Урібе

 Хуліо Моралес
 Вальдемар Вікторіно

1 гол

 Мігель Агілар
 Хесус Рейнардо
 Жуніор
 Рейналдо
 Мігель Анхель Нейра

 Карлос Рівас
 Педро Сарм'єнто
 Вілсон Ньєвес
 Лупо Кіньйонес
 Мігель Марія Мікеланьйолі

 Еухеніо Морель
 Хуліо Сезар Ромеро
 Херонімо Барбадільйо
 Рубен Пас
 Педро Хав'єр Акоста

Посилання
 RSSSF - 1982 World Cup Qualification  

Кваліфікаційний раунд, КОНМЕБОЛ
1981 у футболі